Премия имени И. Е. Тамма — премия, присуждаемая с 1995 года Российской академией наук за выдающиеся работы по теоретической физике и физике элементарных частиц, теории поля.

Носит имя академика, лауреата Нобелевской премии по физике Игоря Евгеньевича Тамма.

Лауреаты премии 
 1980 — Фрадкин, Ефим Самойлович — за цикл работ «Функциональные методы в квантовой теории поля и статистике»
 1983 — Никишов, Анатолий Ильич — за цикл работ «Квантовая электродинамика явлений в интенсивном поле»
 1983 — Ритус, Владимир Иванович — за цикл работ «Квантовая электродинамика явлений в интенсивном поле»
 1987 — Огиевецкий, Виктор Исаакович — за цикл работ «О симметрии взаимодействующих полей»
 1989 — Лихтман, Евгений Пинхасович — за цикл работ по суперсимметрии «Расширение алгебры генераторов группы Пуанкаре»
 1989 — Гольфанд, Юрий Абрамович — за цикл работ по суперсимметрии «Расширение алгебры генераторов группы Пуанкаре»
 1992 — Петвиашвили, Владимир Иосифович — за серию работ «Турбулентность и токовихревые структуры в плазме»
 1995 — Вилковыский, Григорий Александрович — за цикл работ «Общая теория квантования калибровочных систем»
 1995 — Баталин, Игорь Анатольевич — за цикл работ «Общая теория квантования калибровочных систем»
 1998 — Киржниц, Давид Абрамович — за цикл работ «Усовершенствование метода Томаса-Ферми с приложениями к атомной физике высоких концентраций энергии»
 1998 — Шпатаковская, Галина Васильевна — за цикл работ «Усовершенствование метода Томаса-Ферми с приложениями к атомной физике высоких концентраций энергии»
 2001 — Тютин, Игорь Викторович — за цикл работ «Вопросы формулировки, анализа структуры и перенормировки калибровочных теорий общего вида»
 2001 — Воронов, Борис Леонидович — за цикл работ «Вопросы формулировки, анализа структуры и перенормировки калибровочных теорий общего вида»
 2004 — Дрёмин, Игорь Михайлович — за цикл работ «Мультифрактальность и корреляции в множественном рождении цастиц в квантовой хромодинамике»
 2007 — Иоффе, Борис Лазаревич — за серию работ «Барионы в квантовой хромодинамике»

См. также 
 Золотые медали и премии имени выдающихся учёных, присуждаемые Российской академией наук

Примечания

Ссылки 
 

Награды по физике
Тамма
 
Награды по алфавиту